Daucus gibbosus är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Bertoloni. Daucus gibbosus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
gibbosus